Эль-Пуэнте-дель-Арсобиспо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Кампана-де-Олопеса. Занимает площадь 1 км². Население — 1436 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 110 км.

Покровителем города считается святая Каталина.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento

Населённые пункты Толедо
Муниципалитеты Толедо